Grebenberg ist die Bezeichnung für

 Grebenberg (Hannover), Erhebung, abgetragene Sanddüne und Straßenname in Hannover, Stadtteil Leinhausen
 Grebenberg (Nörten-Hardenberg), 200 Meter hohe Erhebung bei Nörten-Hardenberg